Heiratsschwindler – film del 1925 diretto da Carl Boese
Heiratsschwindler – film del 1938 diretto da Herbert Selpin